Manchester är ett storstadsdistrikt i Greater Manchester, England. Distrikt hade  invånare år 2011. Den bildades den 1 april 1974.

Civil parishes 
 Ringway.

Referenser

Externa länkar 

 
Englands distrikt
Greater Manchester